Романько́ — українське прізвище.

 Романько Валерій Іванович (* 1952) — сучасний український краєзнавець, педагог.
 Романько Віталій Іванович (* 1933) — майстер спорту СРСР з лижного спорту, майстер спорту СРСР із сучасного п'ятиборства, заслужений тренер УРСР
 Романько Наталія (* 1982) — українська акторка дубляжу та озвучення, радіоведуча.
 Романько Олег Валентинович (* 1976) — сучасний український історик.
 Олександр Романько (* 1973) — український поет. Керував організацією «Поетичний десант», м. Слов'янськ.

Примітки 

Українські прізвища